De World Matchplay 2014 was de 21e editie van de World Matchplay darts. Het toernooi werd georganiseerd door de PDC en werd gehouden van 19 tot en met 27 juli 2014 in de Winter Gardens, Blackpool. Phil Taylor wist zijn titel met succes te verdedigen. In de finale was hij met 18 – 9 te sterk voor Michael van Gerwen waarmee hij de World Matchplay Darts voor de vijftiende keer en zevende jaar op rij wist te winnen

Prijzengeld 
Het prijzengeld is verhoogd naar £450.000 terwijl het totaal van de laatste vijf edities £400.000 bedroeg. De bonus voor een 9-dart finish bedroeg £10.000 en werd gewonnen door Phil Taylor.

Kwalificatie
De top 16 van de PDC Order of Merit zijn gekwalificeerd als geplaatste spelers. De overige 16 plaatsen zijn naar de top 16 niet-gekwalificeerde spelers van de PDC ProTour Order of Merit gegaan, zij zullen gekwalificeerd zijn als ongeplaatste spelers.

Schema
De loting vond plaats op 30 juni 2014.

Statistieken

Darts in 2014
2014